Turn Back the Clock – film del 1933 diretto da Edgar Selwyn 
 Turn Back the Clock – album del 1987 dei Johnny Hates Jazz 
 Turn Back the Clock – singolo del 1987 dei Johnny Hates Jazz